Camera dei pari – istituzione francese dal 1814 al 1848
Camera dei pari – alta istituzione giapponese dal 1871 al 1947
Camera dei pari – istituzione del Regno di Sicilia

Pagine correlate 
Camera dei lord, nel Regno Unito